Dano kan syfta på följande platser:

Burkina Faso 

 Dano (provinshuvudstad), Sud-Ouest, Province du Ioba,

Etiopien 

 Dano (distrikt),

Ghana 

 Aflao, ort, Voltaregionen,

Indonesien 

 Desa Dano, administrativ by, Jawa Barat, 

Robotskapade Burkina Fasoförgreningar
Robotskapade Etiopienförgreningar
Robotskapade Ghanaförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar